Copa Príncep d'Astúries de futbol, competició de futbol per seleccions dels anys 1910 i 1920
 Copa Príncep d'Astúries de basquetbol, competició de basquetbol per a clubs creada la temporada 1985-86